Guerassimov (masculin ; ) ou Guerassimova (féminin ; ) peut faire référence à :

Patronymes
Alexandre Guerassimov (1881-1963), peintre russe ;
Aleksandr Guerassimov (1959-2020), joueur de hockey sur glace russe ;
Alexandre Guerassimov (né en 1969), footballeur russe ;
Dmitri Guerassimov (v. 1465 - après 1535), philologue, traducteur et diplomate russe ;
Guennadi Guerassimov (né en 1930), diplomate soviétique ;
Filip Guerassimov (1921-1991), pilote de chasse soviétique de la Seconde Guerre mondiale ;
Iossif Guerassimov, écrivain moldave ;
Ivan Guerassimov (né en 1985), footballeur russe ;
Kirill Guerassimov (né en 1971), joueur de poker professionnel russe ;
Mikhaïl Guerassimov (1889-1939), poète soviétique ;
Mikhaïl Mikhaïlovitch Guerassimov (1907-1970), archéologue et anthropologue soviétique, pionnier de la reconstruction faciale médico-légale ;
Pavel Guerassimov (né en 1979), athlète russe ;
Sergueï Guerassimov (1885-1964), peintre russe ;
Sergueï Guerassimov (1906-1985), acteur, réalisateur et scénariste russe ;
Vadim Guerassimov, codéveloppeur du jeu vidéo Tetris ;
Valeri Guerassimov (né en 1955), général d'armée, chef d'état-major des forces armées de la fédération de Russie ;
Vitali Guerassimov (1977 - mort en 2022 non confirmée), général russe ;
.

Voir aussi 
Nikolai Guerassimov, personnage fictif des romans de Tom Clancy.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe